Головецко:

Украина 
 Головецко — село в Стрыйском районе Львовской области
 Головецко — село в Самборском районе Львовской области